Венгрия на XXVII Всемирной Летней Универсиаде была представлена 130 спортсменами в 16 видах спорта.

Призёры

Медалисты

Медали по дням

Медали по видам спорта

Результаты

Академическая гребля

Мужчины

Женщины

Баскетбол

Женщины 
Состав команды

 Результаты
 Группа D

Отборочный турнир

Четвертьфинал

Полуфинал за 5-8 места

Матч за 7-е место

Бокс 

 Мужчины

Водное поло

Мужчины 
Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Женщины 
Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа B

Групповой этап

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Женщины

Дзюдо

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Бассейн

Открытая вода

Синхронное плавание 

Женщины

Спортивная борьба

Вольная борьба

Мужчины

Женщины

Греко-римская борьба

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Стрельба

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика

Мужчины

Фехтование

Мужчины

Личный зачёт

Командный зачёт

Женщины

Личный зачёт

Художественная гимнастика 

Женщины

Шахматы

Женщины

Примечания 

Страны на летней Универсиаде 2013 года